Pedro Molina puede referirse a:
 Pedro Molina García (1945-), filósofo español, exrector de la Universidad de Almería;
 Pedro Molina Mazariegos (1777-1854), pensador, periodista y político guatemalteco;
 Pedro Molina y Sotomayor (1781-1842), político argentino, gobernador de la Provincia de Mendoza;
 Pedro Molina Temboury (1906-1989), escritor y guionista español;
 Pedro Javier Molina (1976-), caricaturista nicaragüense;
 Pedro Molina, actor de doblaje español.